Het Schansspringen op de grote schans tijdens de Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver (Canada) vond plaats op de grote schans van het Whistler Olympic Park. De wedstrijd begon op vrijdag 19 februari 2010 met de kwalificatiewedstrijd, de finale vond een dag later plaats. Titelverdediger was de Oostenrijker Thomas Morgenstern.

Het podium bleek precies hetzelfde te zijn als bij de normale schans. Met zijn tweede goud herhaalde de Zwitser Simon Ammann zijn prestatie van de Spelen van 2002.

Wedstrijdschema

Uitslagen

Kwalificatie 
Q: gekwalificeerd

De volgende springers waren op basis van hun top-10 positie in de stand van de wereldbeker al geplaatst en hoefden tijdens de kwalificatie geen resultaat neer te zetten. Hun sprongen werden niet door de jury beoordeeld. Er werd vanaf lagere posities gestart.

Finale 
DNS: niet gestart, DSQ: gediskwalificeerd

Bronvermelding 
  Uitslag

Schansspringen op de Olympische Winterspelen 2010